Andrea Ferro – politico italiano
 Andrea Ferro – sportivo italiano